Олекан — село в Нерчинском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Олеканское».

География 
Село находится в северо-западной части района, на берегах реки Оли, вблизи места впадения в неё реки Олекан, на расстоянии примерно 50 километров (по прямой) к северо-западу от города Нерчинска. Абсолютная высота — 550 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 18 — 20 °С (абсолютный максимум — 38 °С). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −28 — −30 °С (абсолютный минимум — −54 °С). Годовое количество осадков — 300—350 мм. Продолжительность безморозного периода составляет 100—110 дней.
Часовой пояс

История 
Основано в период между 1770 и 1780 годами оседлыми тунгусами и русскими крестьянами.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 951 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа и фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Нерчинского района